«Super Freak» — песня американского певца и музыканта Рика Джеймса. Впервые была издана в апреле 1981 на его альбоме Street Songs. В июле того же года была выпущена отдельным синглом.

В США осенью 1981 года песня достигла 16 места в чарте Billboard Hot 100.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Super Freak» в исполнении Рика Джеймса на 477 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 481 месте.

Кроме того, песня «Super Freak» в исполнении Рика Джеймса входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Эм-си Хаммер использовал сэмпл из этой записи Рика Джеймса в своей песне 1990 года «U Can’t Touch This».

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Версия Beatfreakz 
В 2006 году свою кавер-версию этой песни (озаглавленную «Superfreak») издала группа Beatfreakz. В Великобритании сингл с ней достиг 7 места, в Финляндии 6-го.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1981 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Gordy Records
Песни Рика Джеймса
Композиции в стиле фанк